Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karsten Braasch e Axel Pretzsch che hanno battuto in finale Alexander Peya e Aisam-ul-Haq Qureshi 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Alexander Peya /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)
 Rik De Voest /  John Hui (semifinali)

 Jason Marshall /  Anthony Ross (semifinali)
 Lu Yen-Hsun /  Danai Udomchoke (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2003